Irina Viktorovna Lobatcheva (en ), née le  à Moscou (Union soviétique), est une patineuse russe. Son partenaire en danse sur glace est Ilia Averboukh avec lequel elle remporte la médaille d'argent aux Jeux olympiques d'hiver de 2002.
Les deux patineurs sont d'ailleurs mariés depuis 1995 et ont un fils, Martin, né en 2004.

Ses entraîneurs successifs sont L. Kabanova, N. Dybinskaya, Natalia Linitchouk et Guennadi Karponossov.
En 1992, elle patinait avec Alexeï Pospelov.

Elle a arrêté la compétition à la fin de la saison 2002/2003.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec son partenaire Ilia Averboukh

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Naissance en février 1973
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Moscou
Médaillée d'argent olympique russe
Championne du monde de patinage artistique
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2002